705 км, 705-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 705 км — блокпост, Казахстанская железная дорога. Код 679022.
 705 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Пензенская область). Код 641928.